RMB er en flertydig forkortelse for:

 Renminbi - Kinas valuta
 Rødovre Mighty Bulls - dansk ishockeyklub